GBK steht für:
 GBK (Zeichensatz), chinesischer Zeichensatz
 Gemeinsame Betriebskrankenkasse Köln, deutsche Betriebskrankenkasse
 Gleichbehandlungskommission, siehe Gleichbehandlungsgesetz (Österreich)
 Glockenbecherkultur, endneolithische Kultur in Europa
 Göteborgs BK, schwedischer Badmintonverein
 Gourmet Burger Kitchen, britische Restaurantkette
 Grand Belial’s Key, US-amerikanische Band
 Grenzbrigade Küste, militärischer Verband der Grenztruppen der DDR
 Große Berliner Kunstausstellung
 Flugplatz Gbangbatoke (IATA-Code), Flughafen in Sierra Leone
 Gabon Airlines (ICAO-Code), gabunische Fluggesellschaft

gbk steht für:
 Gaddi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialekts Mandeali der Himachali-Sprache, einer indoarischen Sprache in Mandi (Distrikt) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh

Abkürzung